Беле́н: фамилия и ряд топонимов.

Известные носители 
 Белен, Ана (род. 1951) — испанская актриса театра, кино и телевидения, певица.
 Белен, Рауль (1931—2010) — аргентинский футболист, нападающий.
 Белен, Франсуа Альфонс (1817—1877) — французский востоковед.

Топонимы 
 Белен () — департамент в Аргентине, провинция Катамарка, с административным центром в одноимённом городе.
 Белен () — город в Бразилии, столица штата Пара.
 Белен () — агломерация в Бразилии, штат Пара
 Белен () — коммуна в Германии, административный округ Мюнстер, район Варендорф.
 Белен () — город в США, штат Нью-Мексико, округ Валенсия.
 Белен () — город и муниципалитет в Колумбии, департамент Бояка.
 Белен () — кантон в Коста-Рике, провинция Эредия.
 Белен () — посёлок в Мексике, штат Табаско, муниципалитет Макуcпана.
 Белен () — посёлок в Уругвае, департамент Сальто.
 Белен () — район в Португалии, округ Лиссабон, муниципалитет Лиссабон.
 Здесь расположены дворец Белен и башня Белен.
 Белен () — район в Турции, провинция Хатай.
 Белен — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Алагоас.
 Белен — микрорегион в Бразилии, входит в штат Пара.
 Белен — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Параиба.

Другое 
 Белен — бог солнца и исцеления у древних кельтов.
 Белен — археологическая культура в Аргентине.
 (11284) Белен — околоземный астероид из группы Амура (II).

См. также